Первома́йское — село в Каякентском районе Республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Первомайское, как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на левом берегу реки Инчхеозень, в 5 км к юго-западу от города Избербаш и в 16 км к северо-западу от районного центра — Новокаякент.

История 
Переселенческий посёлок Уч-Авлак образован в 1925 г. на месте бывшего одноимённого хутора кумыкского села Каранайаул. В 1928-1929 г. в него в плановом порядке было переселено 99 хозяйств из Даргинского округа. В 1930 г. в посёлок самовольно вселилось 10 русских семей из Майкопского округа. В 1957 г. в посёлок переселяют жителей из Шурагатского района восстановленной ЧИАССР, в связи с возвращением туда чеченского населения, и он получает новое название село Первомайское (большинство переселенцев было из села Первомайск).

Население 

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Хозяйство 
В селе расположено крупное виноградарческое хозяйство «Каспий».

Примечания 

Населённые пункты Каякентского района
Муниципальные образования Каякентского района
Сельские поселения Дагестана